Ро́берт Авакя́н:
 Авакян, Роберт Петросович (1932—2002) — советский живописец, график и скульптор.
 Авакян, Роберт Овсепович — академик АН Армении.